Jerzykowo ist ein polnischer Ortsname:
 Jerzykowo (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Georgenau, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Jerzykowo (Pobiedziska), Ort im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Jentkental, Kreis Posen/Posen
 Jerzykowo (Trzemeszno), Ort im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen